Popea Sabina Major, esposa de Tit Ol·li, mare de Popea Sabina Menor
 Popea Sabina o Popea Sabina Menor, amant i després esposa de Neró